
Победино — ряд топонимов в России, как правило, название населённых пунктов.

Калининградская область
 Победино — посёлок в Гурьевском муниципальном округе.
 Победино — посёлок в Краснознаменском муниципальном округе.
 Победино — посёлок во Славском муниципальном округе.

Крым
 Победино — село в Красногвардейском районе.

Сахалинская область
 Победино — село в Смирныховском городском округе.
 Победино — станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги в одноимённом селе.

См. также 
 Победилово

Примечания